Jászai László (1935–2016) Jászai Mari-díjas színész
 ifj. Jászai László (1967) Farkas–Ratkó-díjas színész